Zwolsman ist der Familienname folgender Personen:

 Reinder Zwolsman (1912–1988), niederländischer Geschäftsmann